ТДМА — акронім кирилицею з літер Т, Д, М, А.

Організації 

 Тернопільська державна медична академія — назва Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського: від 30 січня 1997 до 2 грудня 2004.
 Ташкентська державна медична академія — вищий медичний навчальний заклад у Ташкенті: від 2005.

Див. також 
 TDMA — відповідний акронім латиницею.